Škoda T-40 () — чехословацкий средний танк, разрабатывавшийся компанией Škoda в 1940-х годах. Прототип построен не был, проект остался на бумаге.

Модификации 
 Vz. 44-2A— тяжелый танк, был спроектирован с помощью Skoda T40 или TVP VTU.
 TNH ? — ?.

История 
Во второй половине 1945 года Военно-техническим институтом (VTU) интенсивно велась разработка танка TVP VTU, но в скором времени стало ясно, что танк разработки ВТИ не отвечает многим требованиям, например массе или мощности вооружения. Разработать параллельный TVP проект в начале 1946 года решила компания Škoda, в дальнейшем данный проект получил обозначение Škoda T-40.

Тактико-технические характеристики

В массовой культуре

В компьютерных играх 
Машина представлена в ММО-игре World of Tanks в качестве чехословацкого премиумного среднего танка 6-го уровня.

См. также 
 Т-34

Ссылки 
 Чехословацкая альтернатива для «тридцатьчетвёрки» 

Средние танки
Танки Чехословакии
Военная продукция Škoda